Ел Наранхал има више значења:

 Ел Наранхал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Наранхал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Наранхал (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхал (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхал (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Наранхал (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхал (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Наранхал, Ла Кинта (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхал (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхал (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Наранхал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхал (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Наранхал (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Наранхал (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Наранхал (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Наранхал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Наранхал (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Наранхал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Наранхал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал, Ла Сеиба (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Наранхал (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Наранхал (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхал, Роберто Пријето (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Наранхал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхал (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику